Chanvre peut désigner en français diverses espèces de plantes (et par métonymie les fibres qui en sont extraites).

Genre Cannabis 

 Chanvre, nom vernaculaire donné à la forme agricole et à la fibre tirée des plantes du genre Cannabis
 Chanvre, nom vernaculaire donné aux plantes du genre Cannabis, notamment :
 le chanvre industriel
 le chanvre cultivé, l'espèce botanique 
 le chanvre indien, une sous-espèce ou variété
 le chanvre sauvage, une sous-espèce ou variété
 chanvre afghan, une variété

Autres genres  
 Chanvre bâtard : Galeopsis tetrahit (Lamiaceae)
 Chanvre d'Afrique : Sparrmannia africana (Malvaceae)
 Chanvre d'Afrique : Sansevieria trifasciata (Asparagaceae)
 Chanvre d'eau : Stevia rebaudiana (Asteraceae)
 Chanvre d'eau : Lycopus europaeus (Lamiaceae)
 Chanvre d'eau : Stevia rebaudiana (Asteraceae)
 Chanvre d'eau : Bidens tripartita (Asteraceae)
 Chanvre d'eau penché : Bidens cernua (Asteraceae)
 Chanvre de Gambo : Hibiscus cannabinus (Malvaceae)
 Chanvre de Guinée : Hibiscus cannabinus (Malvaceae) 
 Chanvre de Manille : Musa textilis (Musaceae) 
 Chanvre de Maurice : Furcraea foetida (Asparagaceae) 
 Chanvre de Virginie : Amaranthus cannabinus (Amaranthaceae) 
 Chanvre du Bengale : Crotalaria juncea (Fabaceae) 
 Chanvre du Bengale : Crotalaria incana (Fabaceae) 
 Chanvre du Canada : Apocynum cannabinum (Apocynaceae) 
 Chanvre fleuri : Galeopsis speciosa (Lamiaceae)
 Chanvre indien : Apocynum cannabinum (Apocynaceae)
 Chanvre ortie : Laportea canadensis (Urticaceae)
 Chanvre sauvage : Galeopsis ladanum (Lamiaceae)
 Chanvre sauvage : Galeopsis segetum (Lamiaceae)
 Chanvre sauvage : Galeopsis tetrahit (Lamiaceae)